Éléonore Caroit, députée de la XVIe législature de la Ve République.
 Philippe Caroit, acteur français (1959-).